Le qualificazioni del singolare  del Gerry Weber Open 2006 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Gerry Weber Open 2006 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Rik De Voest (primo turno)
 Kristian Pless (ultimo turno)
 George Bastl (Qualificato)
 Iván Navarro (primo turno)

 Evgenij Korolëv (primo turno)
 Zack Fleishman (secondo turno)
 Stefano Galvani (secondo turno)
 Tomáš Cakl (primo turno)

Qualificati 

 Benjamin Becker
 Rohan Bopanna

 George Bastl
 Marco Chiudinelli

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Gerry Weber Open 2006